RVO steht für:
 Rechtsverordnung, eine Rechtsnorm, siehe Verordnung
 Regio Nahverkehrsgesellschaft Oberrhein GmbH, siehe SWEG
 Regionalverkehr Oberbayern GmbH, München (DB Oberbayernbus)
 Reichsversicherungsordnung von 1911
 Rückversicherungsordnung
 Rundfunkversuchsordnung, welche in der Schweiz ab 1982 versuchsweise privates Radio und Fernsehen erlaubte
 Royal Victorian Order, britischer Hausorden
 Reivilo Airport (IATA-Code), Flughafen von Reivilo, Provinz Nordwest (Südafrika), Südafrika

Rvo steht für:
 Rvo, Ort im Rayon Lenkoran,  Aserbaidschan

Siehe auch:

Abkürzung